Олег Олександрович Андрощук (26 березня 1971, с. Борсуки, нині Україна — 27 травня 2022, біля м. Сєвєродонецька, Луганська область, Україна) — український військовослужбовець, старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Олег Андрощук народився 26 березня 1971 року в селі Борсуках, нині Борсуківської громади Кременецького району Тернопільської области України.

Працював двірником в комунгоспі.

Загинув у ході російського вторгнення в Україну 27 травня 2022 року біля м. Сєвєродонецька на Луганщині.

Примітки

Джерела 
 Ірина Терлюк, На Тернопільщині попрощалися із трьома військовослужбовцями // Суспільне Новини. — 2022. — 3 червня.
 Ірина Белякова, До останнього надіялися, що це помилка. На Тернопільщині прощаються з Олегом Андрощуком // 20 хвилин Тернопіль. — 2022. — 1 червня.

Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022